Loma de Cabrera kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Loma de Cabrera (kommun), Dajabón, 
 Loma de Cabrera (ort), Dajabón,